Steppes ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Steppes (1873–1968), deutscher Landschaftsmaler
 Franz Adolf Steppes (1790–1844), Landrat und Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Otto Steppes (1882–1984), deutscher Nautikprofessor und Seefahrtschuldirektor